Miejscowości w USA:
 Walshville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Walshville (ang. Walshville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Walshville (ang. Walshville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh